Список награждённых Национальной медалью науки США включает известных учёных, получивших её за свои выдающиеся достижения. Национальная научная медаль США вручается Президентом США с 1962 года. На 19 мая 2016 года награждено 506 человек. Медаль не вручалась в некоторые годы: 1971, 1972, 1977, 1978, 1980, 1984 и 1985. Первая медаль была вручена 18 февраля 1963 года Президентом США Джоном Кеннеди Теодору фон Карману.

Медаль присуждается в шести номинациях по следующим научным дисциплинам:
 Психология и общественные науки ()
 Биологические науки ()
 Химия ()
 Инженерные науки ()
 Математика, статистика и компьютерные науки ()
 Физические науки ()

Лауреаты

Психология и общественные науки

Биологические науки

Химия

Инженерные науки

Математика, статистика и компьютерные науки

Физические науки

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Списки награждённых научными наградами